

Вільхівці — село, Холмський повіт, Люблінське воєводство
 Вільхівці — колишнє бойківське село, Бещадський повіт, Підкарпатське воєводство

Села:
 Вільхівці — Закарпатська область, Тячівський район
 Вільхівці — Івано-Франківська область, Городенківський район
 Вільхівці — Львівська область, Стрийський район
 Вільхівці — Хмельницька область, Чемеровецький район

Див. також 
 Вільхівці-Лази